Saisseval peut désigner :

Patronyme 

 Charlotte Hélène de Saisseval (1764-1850), dame de la noblesse française ;
 Guy Coutant de Saisseval (1913-2002), journaliste, essayiste et militant royaliste français.

Toponyme 

 Lycée Carcado-Saisseval, un lycée parisien ;
 Saisseval, une commune française, située dans le département de la Somme en région Hauts-de-France.